Muškatirović ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Muškatirović (1934–1993), jugoslawischer Wasserballspieler
 Srđan Muškatirović (* 1972), jugoslawischer Tennisspieler